Jméno a příjmení David Novák má více nositelů:

 David Novák (* 1966) – český soukromý zemědělec a politik
 David Novák (fotbalista) (* 1979) – český fotbalista, obránce
 David Novák (teolog) (* 1966) – český protestantský kazatel, teolog a publicista